Noticenter é um portal de notícias sobre empresas e negócios de Santa Catarina, Brasil na internet. 

Criado em 2005 pelo jornalista Carlos Tonet.

Tem sua redação sediada na cidade de Blumenau.

Ligações externas 
 

Sites de notícias